NGC 352 (другие обозначения — MCG −1-3-71, IRAS00596-0430, PGC 3701) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Кит. Джон Дрейер описывал её "довольно слабая, маленькая, нерегулярно вытянутая ", он также отметил «звезду 8-й величины, 97 секунды времени на восток» относительно галактики..

По оценкам, расстояние до Млечного Пути 239 миллионов световых лет, диаметр около 170 000 световых лет.

Класс яркости NGC 352 — II и имеет широкую линию HI.

Объект был обнаружен 20 сентября 1754 года британским астрономом Джоном Фредериком Уильямом Гершелем.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

0352
Кит (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой